Rudolph von Vivenot ist der Name folgender Personen

* Rudolph von Vivenot (Vater) (1807–1884), österreichischer Mediziner
 Rudolph von Vivenot (Sohn) (1833–1870), österreichischer Arzt und Klimatologe